Das ATX Open 2023 war ein Damen-Tennisturnier in Austin. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 27. Februar bis 5. März 2023 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ATX Open 2023 fand vom 25. bis 26. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Austin